Huttula ist der Name von:

 Gerhard Huttula (1902–1996), ein deutscher Kameramann

Huttula ist:

 ein finnisches Dorf in der Region Savo